dobrostan psychiczny
 dobrostan subiektywny
 dobrostan zwierząt
 Dobrostan (wieś)

Zobacz też 
 Dobrostany